Barfi steht für:

 Barfüsserplatz, ein Platz in Basel
 Barfi – Liebe braucht keine Worte, ein indischer Spielfilm aus dem Jahr 2012
 Barfi (Brauch), ein Brauch aus Afghanistan
 Barfi (Süßspeise), eine indische Süßspeise